Откритото първенство на Франция, или както още се нарича – Ролан Гарос (на френски език: Roland-Garros), е един от четирите турнира от Големия шлем по тенис. Провежда се всяка година за период от две седмици между средата на май и началото на юни в Париж, Франция. Той е вторият по ред турнир от Големия шлем (след Откритото първенство на Австралия) и е най-важният турнир в света, организиран на клей.

Официалното наименование на турнира е „Tournoi de Roland-Garros“ („Турнир Ролан Гарос“ на български). Той е кръстен на спортния комплекс, на който се провежда, носещ името на френския пилот от Първата световна война – Ролан Гарос.

История 

Откритото първенство на Франция е проведено за първи път през 1891 г. под формата на Национален турнир по тенис. От 1925 г. за участие са допускани и състезатели от чужбина, като мачовете са провеждани на тревна настилка в тенис клубовете Расинг Клуб дьо Франс (Racing Club de France) и Стад Франсе (Stade Français). През 1928 г. за провеждането на Купа Дейвис във Франция е построен нов тенис комплекс в Порт д'Отюл – кръстения на героя от Първата световна война стадион Стад дьо Ролан Гарос (Stade de Roland Garros) и Корт Филип Шатрие (Court Philippe Chatrier). И двата са с червена настилка.

През 1968 г. Френското първенство по тенис е първият от турнирите за Големия шлем, който приема „откритата“ формула, разрешавайки равнопоставеното участие както на аматьори, така и на професионални тенисисти.

Рекорди 

Мъже:
 Общо титли:  Рафаел Надал – 14
 Титли на сингъл:  Рафаел Надал – 14
 Поредни титли на сингъл:  Рафаел Надал – 5
 Титли на двойки:  Рой Емерсън – 6

Жени:
 Общо титли:  Маргарет Смит Корт – 13 (5 сингъл, 4 двойки, 4 смесени двойки)
 Титли на сингъл:  Крис Евърт – 7
 Поредни титли на сингъл:  Хелън Уилс Мууди,  Хилде Кравинкел Сперлинг и  Моника Селеш – 3
 Титли на двойки:  /  Мартина Навратилова – 7

Шампиони от Откритото първенство на Франция по тенис 
За шампиони на Откритото първенство на Франция се приемат победителите в турнирите:
 Първенство на Франция за аматьори (мъже 1891 – 1924 • жени 1897 – 1924)
 Международно първенство на Франция за аматьори (1925 – 1967)
 Открито първенство на Франция (1968 – )

Българи, шампиони от Откритото първенство на Франция по тенис 
 1982 – Мануела Малеева – девойки сингъл
 1990 – Магдалена Малеева – девойки сингъл
 2004 – Сесил Каратанчева – девойки сингъл

Източници

Външни препратки 
  Официален сайт на турнира
  Официален сайт на турнира през 2006 
  Сайт за турнира на тв канала France2 

 
Франция